

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Alpena – città situata tra la Contea di Boone e la Contea di Carroll, Arkansas
 Alpena – città della Contea di Jerauld, Dakota del Sud
 Alpena – capoluogo della Contea di Alpena, Michigan